Construtivismo — abordagem filosófica que defende que o sujeito ativo é construtor de suas representações do objeto do conhecimento.

Construcionismo (filosofia) — corrente surgida como uma crítica ao realismo medieval e ao racionalismo clássico.

Construtivismo russo — tendência estética iniciada na Rússia a partir de 1919, que valoriza a construção da obra de arte em oposição à composição

Socioconstrutivismo — teoria a respeito do aprendizado

Desambiguação